In 2000 werd de zevende editie gespeeld van de Copa do Brasil. De competitie werd gespeeld van 9 maart tot 9 juli en werd gewonnen door Cruzeiro. De club plaatste zich zo voor de Copa Libertadores 2001.

Competitieopzet 
Er namen 69 teams deel, die in beker vorm tegen elkaar speelden uit en thuis. In geval van gelijkspel werd de uitdoelpunt-regel gebruikt. In de eerste en tweede ronde gold de regel dat indien de uitploeg de wedstrijd met drie of meer doelpunten verschil won dat er geen terugwedstrijd gespeeld werd. 

De staatskampioenen van 1999 plaatsten zich voor de Copa do Brasil, vaak ook de vicekampioen of de winnaar van een staatsbeker. De grotere staten mochten meerdere deelnemers afvaardigen. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Juventude en Palmeiras namen pas deel vanaf de 1/8ste finale omdat zij deelnamen aan de Copa Libertadores 2000.

Eerste fase

Tweede fase

Derde fase

Knockout-fase

Details finale

Kampioen

Externe links
RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2000
Copa do Brasil